Nomad : club de hockey sur glace.
 Nomad : console de jeux Genesis (de Sega) portable (version américaine de la Megadrive).
 Nomad : fournisseur d'accès à Internet de la République de Maurice.
 Nomad : ancien nom de la carte prépayée de Bouygues Telecom.
 Nomad : Chevrolet break (familial) à deux portes.
 Nomad est un studio d'animation japonais.
 Naval Observatory Merged Astrometric Dataset (NOMAD), un catalogue d'étoiles.
 Nomad : nom porté par plusieurs personnages de Marvel Comics.
 Nomads : Club nomade des Sons of Anarchy.
 Nomad : Réseau de mobilité normand. Concerne tous les transports normands (hors transports urbains) à compter du .

Titre d'œuvre 

 Nomad : série de bandes dessinées de Morvan, Buchet et Savoia.
 Nomad : album du guitariste Jesse Cook, paru en 2003.
 Nomad : film de Patrick Tam Kar-ming (1982).
 Nomad : film de Sergueï Bodrov (2005).
 Nomad, collection de bande dessinée de Soleil Productions.

Voir aussi 

 GAF Nomad : avion à décollage et atterrissage court de 12 ou 13 places, bi-turbopropulseur, qui fut fabriqué par l'Australian Government Aircraft Factory (GAF) à partir de 1971.
 
 Nomad's Land : cinquième album studio de Sixun, enregistré en 1992.
 The Nomad Soul : jeu d'action et d'aventure développé par le studio français Quantic Dream et édité par Eidos Interactive en 1999.

Homonymie de titre